Сен-Поль-Труа-Шато (, ) — город и коммуна во Франции. Входит в состав , являясь его административным центром. Кантон в свою очередь является частью департамента Дром, относящегося к региону Рона — Альпы.

Этимология 
Изначально населённый пункт был известен под названием , но в четвёртом веке был переименован в честь святого Павла. Вторая часть современного названия города — Trois-Châteaux (три замка), возникла в результате неправильного перевода и интерпретации старого названия: Saint-Paul-en-Tricastin, где Tricastin было воспринято как сокращение от латинского Tricastinorum (три замка), но в действительности это слово происходит от названия местного кельто-лигурийского племени трикастинов ().

Символика 
Герб коммуны и города: в лазурном поле щита старофранцузский формы серебряный замок типа донжон с тремя башнями, из коих средняя выше крайних, с черными швами кладки. Девиз: «Tricastinensis civitas» (город трикастинов)

География 

Город расположен на юго-востоке Франции, в северо-западном Провансе, на стыке южной границы региона Рона — Альпы с регионами Прованс — Альпы — Лазурный Берег и Лангедок — Руссильон, в географической области Трикастен. Находится на западном берегу крупного канала Роны — Донзер-Мондрагон, напротив атомной электростанции Трикастен.

Граничит:
 на севере — с коммуной Ла-Гард-Адемар ();
 на западе — с коммуной Пьерлат ();
 на северо-востоке — с коммуной Клансай ();
 на востоке и юго-востоке —  с коммуной Сен-Реститю ();
 на юге — с коммуной Боллен департамента Воклюз.

Администрация

Население 

По численности населения на 2006 год коммуна занимала 9 место в департаменте. Существенная часть жителей города работает на расположенной недалеко АЭС, в основном это приезжие, которые поселились на территории коммуны после начала строительства электростанции. Среди коренного населения традиционно преобладают фермеры и различные ремесленники.

Города-побратимы 
  Трекате (с 2003 года)
  Эльтман (с 1975 года)

Известные уроженцы 
 Пьер Помье () — политик, депутат Национального собрания от департамента Воклюз.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Сен-Поль-Труа-Шато

Коммуны департамента Дром